Mekong Delta steht für:

 Mekongdelta, Region in Vietnam mit dem Flussdelta des Mekong
 Mekong Delta (Band), deutsche Band